Riu Medjerda, riu de Tunísia
 Estuari del Medjerda, estuari del riu Medjerda a Tunísia
 Vall del riu Medjerda, comarques regades pel riu Medjerda
 Djebel Medjerda, muntanyes de la regió del riu Medjerda
 Vaixell Medjerda